École nationale du jeu et des médias interactifs numériques eller bara ENJMIN är en fransk högskola med inriktning mot datorspel och interaktiva media. Dess campus är beläget i Angoulême. Verksamheten grundlades 1999 när CNAM i Poitou-Charentes skapade en utbildning i multimedia och år 2003 beslöt Jean-Pierre Raffarin att utbildninngen skulle omvandlas till en formell högskola vilket skedde 2005.

Externa länkar
 Officiell webbplats

Universitet och högskolor i Frankrike
Datorspelsutbildningar